Es gibt zwei Flüsse mit dem Namen Rukuru in Malawi:
 Nördlicher Rukuru
 Südlicher Rukuru